Uden ist:
 ein Ort und eine ehemalige Gemeinde in den Niederlanden, siehe Uden (Gemeinde)
 ein kaukasischer Volksstamm, siehe Udinen
 ein 1840 in den Niederlanden niedergegangener Meteorit, siehe Uden (Meteorit)

Uden oder Udén ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius van Uden (1912–2008), niederländischer Gehörlosenpädagoge und Psychologe
 Casper van Uden (* 2001), niederländischer Radrennfahrer
 Konrad Friedrich Uden (auch Conrad Friedrich Uden, 1754–1823), deutscher Mediziner
 Lisa Hovland-Udén (* 1990), schwedische Geschwindigkeitsskifahrerin
 Lucas van Uden (1595–1672), niederländischer Maler und Radierer

Siehe auch:
 Uhden